Żebrowski – polskie nazwisko

Ludzie o nazwisku Żebrowski 
 Adam Żebrowski (1913–1981) − prawnik, polityk, szef NBP
 Aldona Magdalena Żebrowska (ur. 1991) − lekkoatletka (pchnięcie kulą)
 Alicja Żebrowska (ur. 1956) − artystka współczesna, performerka
 Apolinary Żebrowski (1892–??) − podpułkownik, konstruktor uzbrojenia
 Edward Żebrowski (1872–1930), lekarz internista, pułkownik Wojska Polskiego
 Edward Żebrowski (1935–2014), reżyser, scenarzysta, aktor filmowy
 Elżbieta Żebrowska (ur. 1945) − lekkoatletka (płotkarka i sprinterka), medalistka ME
 Franciszek Żebrowski (1892–1971) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dowódca I Warszawskiego Batalionu Obrony Narodowej
 Gustaw Konstanty Żebrowski (1896–1973) − oficer WP, żołnierz NSZ i AK
 Jakub Żebrowski − siedemnastowieczny tłumacz (m.in. Owidiusza)
 Krzysztof Żebrowski (ur. 1959) − przedsiębiorca, działacz społeczny i kolekcjoner sztuki
 Krzysztof Żebrowski (ur. 1990) – polski lekkoatleta
 Leszek Żebrowski (ur. 1955) − historyk, ekonomista i publicysta
 Łukasz Żebrowski (ur. 1982) − piłkarz, również futsalowy, futsalowy reprezentant Polski
 Marcin Józef Żebrowski (1702–1770) − skrzypek i kompozytor
 Michał Żebrowski (ur. 1972) − aktor teatralny i filmowy, dyrektor Teatru 6. piętro
 Michał Żebrowski (zm. 1676) − szlachcic, generał
 Tadeusz Żebrowski (ur. 1925) − duchowny katolicki, historyk Kościoła
 Tadeusz Żebrowski (ur. 1934) – działacz społeczny, pedagog
 Tadeusz Żebrowski (ur. 1934) –  polski dyplomata, ambasador PRL w Japonii (1957–1961)
 Tomasz Żebrowski (1714–1758) − zakonnik (jezuita), astronom i architekt
 Walenty Żebrowski, właśc.: Antoni Żebrowski (zm. 1765) − zakonnik (bernardyn), malarz i polichromista
 Zenon Żebrowski, właśc.: Władysław Żebrowski (1898–1982) − zakonnik (franciszkanin), misjonarz